Slivna se poate referi la:

 Slivna, Galați, localitate în județul Galați, Moldova, România
 Slivna, Litija, localitate din comuna Litija, Slovenia
 Râul Slivna, un râu din România, afluent al râului Chineja